Бори́с Ме́льников:
 Мельников, Борис Борисович (1938—2022) — советский фехтовальщик, преподаватель.
 Мельников, Борис Васильевич (1923—1951) — Герой Советского Союза.
 Мельников, Борис Николаевич (1896—1938) — советский разведчик и дипломат.